Ölbach und Oelbach sind Gewässernamen:

in Baden-Württemberg:
 Ölbach (Glasbach), rechter Zufluss des Glasbachs (zum Ferndobelbach, zum linken Hauptstrang-Oberlauf Glaserbach der Wilden Gutach) bei Ruheckle, Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 Ölbach (Jagst), rechter Zufluss des Jagst gegenüber der zugehörigen Faulenmühle nach Westhausen, Ostalbkreis
 Ölbach (Muckbach), linker Zufluss des Muckbachs in Dittwar, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis
 Ölbach (Rohnbach), linker Zufluss des Rohnbachs oder Rombachs vor Rombach, Stadtteil Reichental, Gernsbach, Landkreis Rastatt (zur Großen Enz)
 Ölbach (Rotenbach), rechter Auengraben zum Rotenbach in Rotenbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis
 Ölbach (Rottum), linker Zufluss der Rottum (Westernach) in Ochsenhausen, Landkreis Biberach

in Bayern:
 Ölbach (Erlachbach), linker Oberlauf des Erlachbachs (zur Hengersberger Ohe) bei Unterfrohnstetten, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf
 Ölbach (Große Ohe), rechter (indirekter?) Zufluss der Großen Ohe (zur Ilz) am Ortsanfang von Riedlhütte, Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau
 Ölbach (Lochbach), zwei linke Zuflüsse des Lochbach (Lech) bei Haunstetten, Stadtteil Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn, kreisfreies Augsburg; flussabwärts:
 Kleiner Ölbach
 Großer Ölbach

in Nordrhein-Westfalen:
 Oelbach, rechter Zufluss der Ruhr bei Heven, Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, mit Oelbach-Mündungsteich
 Ölbach (Berkel), rechter Zufluss der Berkel bei Ellewick, Stadt Vreden, Kreis Borken 
 Ölbach (Godesberger Bach), rechter Zufluss des Godesberger Bachs bei Burg Gudenau bei Villip, Gemeinde Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis
 Ölbach (Wapelbach), rechter Zufluss des Wapelbachs bei Kattenstroth, Stadt Gütersloh, Kreis Gütersloh
 Ölbach (Wiembach), rechter Zufluss des Wiembachs bei Bergisch Neukirchen, kreisfreie Stadt Leverkusen

anderswo:
 Ölbach oder Aubach (Ifta), Zufluss der Ifta in Hessen und Thüringen

Oelbach ist ein Ortsname:
 Oelbach (Heimiswil), Siedlungsplatz der Gemeinde Heimiswil, Verwaltungsbezirk Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Ölbachgraben
 Ölgraben
 Ölklingenbach
 Ölsbach
 Öltal